Дена́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Сен-Жюэри. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81079.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 70 км северо-восточнее Тулузы, в 11 км к юго-востоку от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 706 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 481 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 362 были экономически активными, 119 — неактивными (показатель активности — 75,3 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 362 активных работали 333 человека (186 мужчин и 147 женщин), безработных было 29 (15 мужчин и 14 женщин). Среди 119 неактивных 39 человек были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 48 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XII век). Исторический памятник с 1927 года.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн